Орицикл ( — «граница + круг»), предельная линия ― линия на плоскости Лобачевского, ортогональная к некоторому семейству параллельных прямых.

Орицикл может быть определён как предел семейства окружностей с общей касательной, проходящих через фиксированную точку и лежащих по одну сторону от этой касательной, образующийся при стремлении радиуса этих окружностей к бесконечности. Неформально его можно рассматривать как «окружность бесконечно большого радиуса с бесконечно удалённым центром».

Все орициклы конгруэнтны между собой, кривизна орицикла постоянна.

В модели Пуанкаре орицикл ― окружность, касающаяся изнутри абсолюта.

См. также
Гиперцикл —  это кривая, точки которой лежат на фиксированном расстоянии до прямой.

Источники 
 V постулат Евклида. Лобачевский.
 Кайдасов Ж. О бесконечных многоугольниках плоскости Лобачевского

Геометрия Лобачевского